Cipo (del latín cippus, plural, cippi, "poste", "estaca") puede hacer referencia a:

 Nombre vulgar de la planta Cuscuta epithymum.
 Miliario, columna que se colocaba en el borde de las calzadas romanas cada mil passus.
 Mojón, también llamado hito fronterizo.
 Cipo funerario, tipo de monumento conmemorativo.
 Cipo de Horus o estela Metternich, estela mágico-curativa de la dinastía XXX del Antiguo Egipto.
 Cipo de Perugia, estela descubierta en Perugia.

Enlaces externos